Les Anguilliformes sont un ordre de poissons téléostéens serpentiformes tels que les anguilles, les congres et les murènes.

Comprenant 21 familles, ils sont, dans le groupe des téléostéens, le groupe le plus diversifié. Ils se trouvent dans tous les océans.

Description et caractéristiques 
Ce sont des poissons allongés, sans nageoires pelviennes et souvent sans nageoires pectorales (sinon, elles sont en position midlatérale ou plus hautes, et squelettiquement détachées du crâne, sans post-temporal). Les nageoires dorsale et anale sont confluentes avec la caudale (qui est parfois dépourvue de rayons). Ces poissons n'ont généralement pas d'écailles, sinon elles sont cycloïdes. Les ouvertures branchiales sont généralement réduites, et les branchies en position très antérieures par rapport à la tête, dépourvus de peignes. De nombreux os sont fusionnés ou absents.

Liste des familles et sous-familles

Phylogénie 
Phylogénie basée sur Johnson et al. 2012.

Galerie

Premiers anguilliformes 

Les premiers anguilliformes connus sont :
† Abisaadia hakelensis, 
† Anguillavus mazeni, 
† Anguillavus quadripinnis, 
† Luenchelys minimus, 
† Urenchelys germanum

Ces genres préhistoriques éteints sont les membres du groupe-tronc des anguilliformes. Les fossiles ont été découverts dans le calcaire de la Formation de Sannine au Liban, qui date du Cénomanien (99-98 Millions d'années) (à Hajula, Hakel, Namoura)

Articles connexes 
 Protoanguilla palau, une espèce d'anguilles découverte fin 2010, seule représentante du genre Protoanguilla et de la famille des Protoanguillidae.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anguilliforme